Kytokopytníci (latinsko-řecky Cetartiodactyla) je biologický řád (ordo) savců nebo jinými uváděný jako nadřád skupiny savců, který vznikl sloučením řádů kytovci (Cetacea) a sudokopytníci (artiodactyla), a to na základě biomolekulárních studií. Alternativně je tedy možné, v širším smyslu, sudokopytníky chápat také jako monofyletické Cetartiodactyla.

Dělení kytokopytníků

1. možnost 
Mezi kytokopytníky patří podřády (subordo):
 sudokopytníci (artiodactyla)
 kytovci (Cetacea)

2. možnost 
Mezi kytokopytníky/sudokopytníky patří podřády (subordo):
 Tylopoda – mozolnatci
 Suina – štětináči
 Whippomorpha (hrochovití a kytovci)
 Ruminantia – přežvýkaví

3. možnost 
Složitější členění na základě studií z posledních let např. dle  aj.

Galerie

Reference

Související články 
 Kytovci
 Sudokopytníci

Externí odkazy 
 

Sudokopytníci
Kytovci